Хресна дорога — подія із життя Ісуса, описана в Новому Завіті
 Хресна дорога — вулиця в Єрусалимі, по якій проходив шлях Ісуса Христа до місця його розп'яття
 Хресна дорога — страждання бійців розгромлених військ НДХ і хорватських цивільних біженців після видачі їх комуністичній югославській армії біля Бляйбурга